Pineda de Mar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pineda de Mar (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Pineda de Mar (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar